Shirley kan syfta på:
 Shirley – ett namn
 Shirley (manga) – en manga av Kaoru Mori från 2003

Geografi

Antarktis 

 Mount Shirley,

Nya Zeeland 

 Shirley Lake (sjö i Nya Zeeland),

Storbritannien 

 Shirley, Derbyshire, ort i England, 
 Shirley (del av en befolkad plats), England, Solihull,

USA 

 Shirley, Arkansas, ort, Van Buren County, 
 Shirley, Indiana, ort, Henry County, 
 Shirley, Massachusetts, ort, Middlesex County, 
 Shirl, New York, ort, Suffolk County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar